Deleni (Constanța) ;
 Deleni (Iași) ;
 Deleni (Vaslui) ;